Заїки — місцевість Харкова, колишнє село Харківського району Харківської області
 Заїки — село, Полтавська область, Зіньківський район

Примітки